Тысменица:

 Тысменица (город) — город в Ивано-Франковской области Украины
 Тысменица (река) — река на Украине